(11040) Wundt – planetoida z grupy pasa głównego asteroid

Osoby o tym nazwisku:
 Theodor Wundt – niemiecki alpinista i żołnierz zawodowy
 Wilhelm Wundt – niemiecki psycholog i filozof